Impuls har flere betydninger:

 Impuls (fysik) – er i mekanik, en størrelse relateret til hastigheden og massen af et objekt
 Impuls (elektricitet) – et kortvarigt strøm- eller spændingsudsving

Impuls kan også betyde tilskyndelse.

Se også
 Impulsmoment – et mål for impuls i forhold til et valgt punkt